O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) é um programa de apoio e fomento que busca parcerias na esfera publica e privada para a viabilização de projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e divulgação do patrimônio imaterial brasileiro. Foi instituito pelo Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000.

O programa financia, apoia e estimula em primeiro lugar, projetos inseridos nas seguintes ações:
Pesquisa, documentação e informação.
Apoio na produção e e conservação de acervos culturais.
Sistematização de informações e registros.

Valores fundamentais do programa nacional são a sustentabilidade, promoção e capacitação

Referências
 PNPI em iphan.gov.br 

Patrimônio cultural imaterial do Brasil
Programas de governo do Brasil